Bacem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bacem, Madiun, by, 
 Bacem, Ponggok, by, 
 Bacem, Sutojayan, by, 
 Bacem, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar